— японская анимационная студия и производственное предприятие, известное несколькими аниме-сериалами, в том числе Spirit of Wonder, Absolute Boy и некоторыми другими, включая многолетний Nintama Rantarō, транслировавшийся на NHK. Название компании можно перевести как «Храм Азии» или «Зал Азии».

История
Студия была основана в 1978 году известными аниматорами Цутому Сибаямой, Осаму Кобаяси и Митисирой Ямадой, бывшими сотрудниками анимационной студии A Production, под корпоративным названием . Имя Адзиядо — это псевдоним, используемый Цутому Сибаямой и Осаму Кобаяси.

В 1985 году студия была официально зарегистрирована как Кабусики-гайся (коммерческая корпорация). В 1987 студия выпустила свою первую OVA под названием . В 1990 году была основана материнская компания . В 1998 создаётся подразделение для производства цифровой анимации.

В 2005 году студия выпускает аниме-сериал Absolute Boy, срежиссированный Томоми Мотидзуки, премьера которого состоялась на NHK BS2. В 2007 году выходит Emma: A Victorian Romance Second Act, второй сезон сериала Emma: A Victorian Romance.

Работы

Телесериалы
Miracle Girls (1993)
Nintama Rantarō (1993–2018)
Wankorobe (1996–1997)
Kaiketsu Zorori (2004–2005)
Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori (2005–2007)
Absolute Boy (2005)
Kujibiki Unbalance (2006)
Emma - A Victorian Romance: Second Act (2007)
DD Fist of the North Star (2013–2015)
Hokuto no Ken: Ichigo Aji (2015)
Izetta: The Last Witch (2016)
How Not to Summon a Demon Lord (2018)
Ascendance of a Bookworm (2019–2022)
Kakushigoto (2020)
Motto! Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori (2020–)
Kemono Jihen (2021)

Полнометражные фильмы
Maison Ikkoku: Kanketsuhen (1988)
Eiga Nintama Rantarō (1996)
Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori: Nazo no Otakara Daisakusen (2006)
You Are Umasou (2010)
Gekijō-ban Anime Nintama Rantarō Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudō! no Dan (2011)
Magic Tree House (2011)
Kaiketsu Zorori Da-Da-Da-Daibouken! (2012)
Kaiketsu Zorori: Mamoru ze! Kyouryuu no Tamago (2013)
Kaiketsu Zorori: Uchū no Yūsha-tachi (2015)
Eiga Kaiketsu Zorori ZZ no Himitsu (2017)
Bokura no Nanokakan Sensō (2019)
Kakushigoto (2021)

OVA/ONA
Time Knot: Reflection (1987)
Shiratori Reiko de Gozaimasu! (1990)
Here Is Greenwood (1991–1993)
Spirit of Wonder: Chaina-san no Yūutsu (1992)
Yokohama Kaidashi Kikō (1998)
Azumanga Web Daioh (2000)
Spirit of Wonder (2001–2004)
Yokohama Kaidashi Kikō: Quiet Country Cafe (2002–2003)
Genshiken (2006–2007)
Ascendance of a Bookworm (2020)

Известные сотрудники

Режиссёры

Аниматоры

Примечания

Ссылки
 Official site
 

Аниме-студии
Компании Токио